Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2006 je enajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 10. in 12. marcem 2006 v dvorani Olimpijski stadion v Moskvi, Rusija. Udeležilo se ga je 562 atletov iz 129-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (7)
 (4)
 (9)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (14)
 (9)
 (1)
 (2)
 (1)
 (11)
 (2)
 (2)
 (1)
 (2)
 (2)
 (11)
 (1)

 (7)
 (3)
 (1)
 (6)
 (1)
 (6)
 (4)
 (25)
 (1)
 (1)
 (16)
 (2)
 (14)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (9)
 (1)

 (14)
 (18)
 (3)
 (1)
 (3)
 (6)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (1)
 (5)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (21)
 (3)
 (2)
 (5)
 (1)
 (15)
 (57)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (4)
 (1)
 (4)

 (1)
 (19)
 (1)
 (13)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (27)
 (51)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2006
2006 v športu
Športne prireditve v Rusiji
Šport v Moskvi